Austrian Arrows fue el nombre de los servicios regionales de Austrian Airlines, operados por Tyrolean Airways, una aerolínea con base en Innsbruck, Austria. Era miembro de Austrian Airlines Group y la Star Alliance. Su base principal era el Aeropuerto de Innsbruck, con un centro de conexión en el Aeropuerto de Viena.

Historia 

La aerolínea fue establecida en 1978 como Aircraft Innsbruck por Gernot Langes-Swarovski y Christian Schwemberger-Swarovski. Adoptó el nombre de Tyrolean Airways al momento de iniciarse los servicios regulares el 1° de abril de 1980. La aerolínea fue adquirida por Austrian Airlines en marzo de 1998. En el 2003, como parte de un esfuerzo de parte de su controladora por consolidar su marca, la flota cambió su denominación por el de Austrian Arrows y modificó su esquema de colores para hacerlo coincidir con el de Austrian Airlines. Las operaciones de la aerolínea, sin embargo, continuaron siendo operadas en forma independiente por Tyrolean desde su base en Innsbruck. Poseía 1.599 empleados.

En 2015 la aerolínea fue fusionada con Austrian Airlines.

Destinos 
Austrian Arrows operaba servicios a 6 destinos dentro de Austria y a 72 destinos en Europa.

Austrian Arrows volaba a los siguientes destinos (a enero de 2005):

Asia 
 Ereván, Armenia, (Aeropuerto Internacional de Zvartnots).
 Bakú, Azerbaiyán.
 Tiflis, Georgia.
 Ankara, Turquía, (Aeropuerto Internacional Esenboga).
 Estambul, Turquía, (Aeropuerto Internacional Atarük).

Europa

Europa Occidental 
 Alemania
 Berlín (Aeropuerto de Berlín-Tegel)
 Austria
 Graz (Aeropuerto de Graz)
 Innsbruck (Aeropuerto de Innsbruck)
 Klagenfurt (Aeropuerto de Klagenfurt)
 Linz (Aeropuerto de Linz)
 Salzburgo (Aeropuerto de Salzburgo)
 Viena (Aeropuerto Internacional de Viena)

Flota 

La flota de Austrian Arrows incluía las siguientes aeronaves (a diciembre de 2010):

 18 Dash 8-Q300
 9 Fokker 70
 15 Fokker 100

La antigüedad promedio de la flota de Austrian Arrows es de 11,6 años (a enero de 2009).

Enlaces externos 
 Austrian Airlines  (en inglés)

Referencias 

Aerolíneas de Austria
Aerolíneas fundadas en 1978
Star Alliance